Децентрализованный турнир 2011 () — 95-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Национальный финал

Первый матч

Ответный матч

Третий матч

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2011 на rsssf.com

2011
Перу
Спорт в Перу в 2011 году